Rocaguinarda (Oristà), masia al terme d'Oristà (Osona) 
 Cooperativa Cultural Rocaguinarda, cooperativa cultural creada el 1978 al barri del Guinardó (Barcelona)
 Perot Rocaguinarda (Sant Feliu Sasserra, 1582 - Nàpols?, 1635?), bandoler català